Het Proostmeer of Wagenborgermeer is een voormalig meer of meerstal tussen Meedhuizen en Wagenborgen in de provincie Groningen.

Het gebied vormt nu de Proostpolder. De naam Proostmeer verwijst naar de vroegere proost van de proosdij Farmsum, die hier heerlijke rechten kon laten gelden. In de negentiende eeuw was het meer grotendeels eigendom van het kerspel Wagenborgen, alleen de noordrand was nog toen eigendom van de heer van Farmsum. Nog in 1838 leverde het meer veel vis op. Het werd in 1873 drooggelegd.

Het Proostmeer waterde via het Hammaar af naar de Stinkvaart of Wagenborgermaar.

Recreatieplas
Bij het dorp Wagenborgen ligt een recreatieplas met de naam Proostmeer. Behalve de naam heeft deze plas geen enkele relatie met het oorspronkelijke Proostmeer.

Zie ook 

 Proostpolder

Geschiedenis van Eemsdelta
Meer in Groningen (provincie)